Middenschool (Vlaanderen)
 Middenschool (Nederland)